Lingzhi bezeichnet:

 das Dorf Lingzhi (青华村) in der Großgemeinde Xinhui in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lingzhi (Xinhui);
 Lingzhi oder Ling Zhi (灵芝), den Glänzenden Lackporling in der traditionellen chinesischen Medizin.